Василий Клоков:
 Клоков, Василий Семёнович (род. 1952) — хоккейный функционер.
 Клоков, Василий Яковлевич (1902—1968) — советский военачальник, генерал-лейтенант.